tlenek molibdenu(IV), 
 tlenek molibdenu(VI),